Algarve Cup 1994 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Detta var första gången som turneringen avgjordes, den spelades mellan 16 och 20 mars 1994 i Algarve, Portugal. Norge vann turneringen genom att finalbesegra USA med 1-0. Sverige slutade på tredje plats genom att vinna med 1-0 över Danmark i matchen om tredje pris.

Om turneringen
Premiärturneringen hade 6 länder som deltog: Portugal som arrangör, de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt USA.

De sex inbjudna lagen delades upp i två grupper med 3 lag i varje där alla lag mötte alla en gång. De tredje placerade lagen i varje grupp möter varandra i spel om femte och sjätte plats, tvåorna i varje grupp spelade om tredje och fjärde plats och vinnarna i varje grupp spelade final.

Poäng delas ut i gruppspelet följde standardformeln av tre poäng för seger, en poäng för oavgjort och noll poäng för förlust.

Vann gjorde Norge efter vinst mot USA med 1–0 i finalen. Ann Kristin Aarønes var matchhjälte för Norge med sitt avgörande mål i den 84:e spelminuten.

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om femte plats

Match om tredje plats

Final

Sammanställning

Källor

Fotnoter

Externa länkar
1st Algarve Cup 1994

1994 i Portugal
1994
Fotbollsåret 1994